Itasca ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Itasca (Illinois)
 Itasca (Texas)
 Itasca Township (Kansas)
 Itasca Township (Minnesota)
 Itascatown (Howlandinsel)

Schiffe:
 USS Itasca (1861)
 Itasca (Schiff, 1930), ein Schiff der United States Coast Guards

Sonstiges:
 Itasca State Park
 Itasca County
 Lake Itasca
 Itasca (Wohnmobil)